De 34 gemeentes van het Franse overzees departement Martinique zijn ondergebracht in 3 zogeheten communautés de communes:
 de communauté de communes du Nord Martinique, met 18 gemeentes en 108.470 inwoners;
 de communauté d'agglomération du Centre de la Martinique met 4 gemeentes en 176.000 inwoners;
 de communauté d'agglomération de l'Espace Sud de la Martinique met 12 gemeentes en 105.000 inwoners.

De gemeentes zijn:

 
Martinique